L'Open d'Égypte masculin de squash 2021 ou CIB Egyptian Open 2021 est l'édition 2021 de l'Open d'Égypte de squash dont les phases finales se déroulent sur un cours vitré devant les Pyramide de Khéops du 10 au . 

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec  dont deux wild card, Ibrahim Elkabbani et Yahya Elnawasany, et  dont les 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. 

Au  tour, Eain Yow Ng s'impose face à un des favoris, le  mondial Mostafa Asal.

Les demi-finales voient s'affronter les quatre premières têtes de série. En finale, le champion du monde Ali Farag s'impose face à Mohamed El Shorbagy en remontant un handicap de deux jeux.

Dotation et points 
La dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Égypte féminin de squash 2021
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2021
Sport en Égypte en 2021
PSA World Series 2021
Sport en septembre 2021